Kanthack ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfredo Antunes Kanthack (1863–1898), brasilianischer Mikrobiologe und Pathologe
 Katharina Kanthack (1901–1986), deutsche Philosophin und Schriftstellerin
 Renate Kanthack (* 20. Jahrhundert), deutsche Synchronsprecherin